Боско может означать:

Персоналии 
 Боско, Анри (1888—1976) — французский писатель и поэт.
 Боско, Бартоломео (1793—1863) — итальянский иллюзионист.
 Боско, Джачинто (1905—1997) — итальянский юрист и политик.
 Боско, Иоанн (1815—1888) — святой католической церкви.
 Боско, Лионель (род. 1981) — бельгийский баскетболист.
 Боско, Юрий Иванович (1930—2019) — профессор Московского архитектурного института, заслуженный художник России.

Персонажи 
 Боско — персонаж из мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге».

Топонимы 
 Боско-Кьезануова — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето.
 Боско-Маренго — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт.
 Кастельнуово-Дон-Боско — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Сан-Джорджо-ин-Боско — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Падуя.

См. также 
 Иоанн Сакробоско (лат. Johannes de Sacrobosco, Sacro Bosco; англ. John of Holywood; ок. 1195 — ок. 1256) — средневековый математик и астроном.
 Bosco di Ciliegi — российская компания.
 Bosco Sport — торговая марка спортивной одежды.
  — телевизионный персонаж.

Примечания